Винаско има више значења:

 Винаско (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Винаско (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику